Kamtschatkaexpedition steht für:

 die Erste Kamtschatkaexpedition von 1725 bis 1730
 die Zweite Kamtschatkaexpedition zwischen 1733 und 1743